Pea Ridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pea Ridge (Arkansas)
Pea Ridge (West Virginia)